PWH steht für:
 Potable Water Hot, die Bezeichnung für „warmes Trinkwasser“ in der Sanitärbranche; siehe dort auch PWH-C für Potable Water Hot-Circulation

PWh steht für:
 Petawattstunde

Abkürzung